To Those Left Behind е пети студиен албум на американската метълкор група Blessthefall. Издаден е на 18 септември 2015 г. от Fearless Records.

Обща информация 
Групата обявява през април 2015 г., че влиза в студио да запише петия си албум. През юли, докато са на „Warped Tour 2015“, те пускат първи сингъл от новия диск – „Up in Flames“. „To Those Left Behind“ е класиран на 39-о място от Rock Sound за топ 50-те албуми на 2015 г.

Състав 
 Бу Бокан – вокали, клавири, пиано
 Ерик Ламбърт – китара, бек вокали
 Елиът Грюенбърг – китара
 Джаред Уорт – бас
 Мат Трейнър – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Блесдъфол
Музикални албуми от 2015 година